Ви́ктор Ники́тин:
 Никитин, Виктор Александрович (1925—2016) — советский художник-мультипликатор.
 Никитин, Виктор Алексеевич (1928—1999) — управляющий отделением совхоза «Петровский» Добринского района Липецкой области, Герой Социалистического Труда.
 
 Никитин, Виктор Кузьмич (1914—1978) — директор Жигулевского ордена Ленина комбината строительных материалов.
 Никитин, Виктор Михайлович (1910—1982) — советский химик.
 Никитин, Виктор Никитич (1839—1908) — российский историк и писатель-публицист, действительный статский советник.
 Никитин, Виктор Николаевич (1960—2020) — советский и российский писатель, драматург, редактор.
 Никитин, Виктор Петрович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Виктор Яковлевич (1928—2019) — советский и российский учёный-ветеринар, ректор Ставропольского сельскохозяйственного института.